Roger Mathis (1921), Zwitsers voetballer geboren in 1921
 Roger Mathis (1986), Zwitsers voetballer geboren in 1986